Отемис — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Отемис — село в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Отемис — село в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области.